Namnet Carl Frick kan syfta på flera personer:

Carl Frick (1827–1889), militär och politiker
Carl Magnus Frick (1831–1911), militär och spårvägsdirektör
Carl Frick (1863–1924), sjökapten och affärsman 
Carl Frick, född 1934, riksdagsledamot för Miljöpartiet 1988-1991